Казими́р Вита́льевич Гуди́ев (29 апреля 1972) — советский, российский и азербайджанский футболист, вратарь.

Биография 
Воспитанник владикавказского футбола, начинал играть в местных командах «Автодор» и «Иристон».

В 1996—1997 годах провёл 7 матчей в Высшей лиге за сочинскую «Жемчужину». В 1999 году играл за азербайджанские клубы «Кяпаз» (выступал только в играх на Кубок Содружества) и «Нефтчи».

После возвращения в Россию играл во Втором дивизионе, закончил карьеру в 2004 в череповецкой «Северстали». В 2006 и 2008 работал тренером в дублирующем составе «Спартака»/«Алании» (Владикавказ), участвовавшем в первенстве ЛФЛ.

В 1996—1997 годах провёл три матча за сборную Азербайджана.

Сын Виталий — вратарь.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Автодор»
Игроки ФК «Иристон» Владикавказ
Игроки ФК «Жемчужина-Сочи»
Игроки ФК «Жемчужина-2»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Шексна»